Сокольницкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Сокольницкий, Габриэль  (1877—1975) — польский и советский учёный в области электротехники.
 Сокольницкий, Михал  (1760—1816) — польский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Михал Сокольницкий (1880—1967) — польский историк и дипломат.